«Благочестивая Марта» — комедия Тирсо де Молины, 1615 год.
 «Благочестивая Марта» — экранизация реж. Яна Фрида, 1980 год.